Галина Васильевна Киселёва (Шамова) (род. 17 ноября 1993 года) — российская баскетболистка, играющая на позиции форварда. Выступает за баскетбольный клуб «Динамо» (Новосибирск).

Карьера 
Воспитанница волгоградского баскетбола (профессиональное училище № 11). Её мать — Ирина Кушнерук — мастер спорта, член сборной России; игрок команд суперлиги России, ныне тренер.

С 2012 года играла за подмосковный «Спарта&К». В составе «Спарта&К-2» завоевала бронзу (2012) и золото (2013) молодёжного первенства России. А в составе БК «Спарта&К» дважды (2015, 2016) стала серебряным призёром Кубка России.

Приказом министра спорта № 108-нг от 3 августа 2015 года Галине присвоено спортивное звание мастер спорта России

С 2016 года играет за новосибирское «Динамо».

Сборная России 
Галина привлекалась в состав молодёжных сборных России U16, U17, U18, U20.

В 2012 году стала серебряным призёром чемпионата Европы (U20).

Примечания

Ссылки 
 Галина Киселёва на сайте ЖБК «Спарта&К»

Баскетболисты России
Игроки ЖБК «Спарта&К»
Игроки ЖБК «Динамо» Новосибирск